Sechsring steht für:
 Cyclische chemische Verbindungen mit sechs Ringgliedern
 Sechseck